Гидроксид серебра — неорганическое соединение,
гидроксид серебра с формулой AgOH,
белый аморфный осадок,
разлагается в воде. Вещество неустойчиво и при его получении в водной среде при помощи реакций обмена разлагается водой до оксида серебра (I). Однако в безводном метаноле или этаноле гидроксид серебра устойчив.

Иногда под гидроксидом серебра имеют в виду смесь оксида с водой: ½AgO+½HO

Получение 
 Реакция в безводном этаноле нитрата серебра(I) и гидроксида калия:

 Осторожное добавление раствора аммиака к раствору соли серебра(I):

Химические свойства 
 Разлагается в воде:

 реагирует с кислотными оксидами, например, поглощает углекислый газ:

 реагирует с концентрированным раствором аммиака, образуя аммиачный комплекс:

 реагирует с оксидами щелочных металлов с образованием аргенатов AgO•3NaO и AgO•2NaO

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

серебро